Табу́н може означати:
 Табун — стадо або сукупність коней
 Табун — печера в Ізраїлі
 Табун — отруйна речовина нервово-паралітичної дії